Das estyle.com Classic 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Manhattan Beach im Los Angeles County. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 5. bis 13. August 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
2000